Markéta Habsburská (1416 – 12. února 1486, Altenburg) byla saská kurfiřtka z dynastie habsburské a sestra císaře Fridricha III.

Život 
Narodila se jako druhý potomek a nejstarší dcera rakouského vévody Arnošta a Cimburgis Mazovské. Po zhruba tříletém zasnoubení byla Markéta roku 1431 provdána za mladého saského kurfiřta Fridricha II. Manželství přetrvalo až do Fridrichovy smrti v roce 1464 a vzešlo z něj sedm dětí. Dva synové dožili dospělosti. Vznikla tak arnoštovská a albertinská větev dynastie Wettinů.

Potomci 
Markéta měla s Fridrichem osm dětí:

 1. Amálie (4. 4. 1436 Míšeň – 19. 11. 1501 Rochlitz)
 ⚭ 1452 Ludvík IX. Bavorský (23. 2. 1417 Burghausen – 18. 1. 1479 Landshut), vévoda bavorský od roku 1450 až do své smrti
 2. Anna (7. 3. 1437 Míšeň – 31. 10. 1512 Neustadt an der Aisch)
 ⚭ 1458 Albrecht III. Achilles (9. 11. 1414 Tangermünde – 11. 3. 1486 Frankfurt nad Mohanem), braniborský kurfiřt, markrabě braniborsko-ansbašský a braniborsko-kulmbašský
 3. Fridrich (28. 8. 1439 Míšeň – 23. 12. 1451 tamtéž)
 4. Arnošt (24. 3. 1441 Míšeň – 26. 8. 1486 Colditz), saský kurfiřt od roku 1464 až do své smrti a lankrabě durynský od roku 1482
 ⚭ 1460 Alžběta Bavorská (2. 2. 1443 Mnichov – 5. 3. 1484 Lipsko)
 5. Albrecht (31. 7. 1443 Grimma – 12. 9. 1500 Emden), vévoda saský a míšeňský markrabě od roku 1464 až do své smrti
 ⚭ 1459 Zdenka Česká (11. 11. 1449 Poděbrady – 1. 2. 1510 Tharandt) 
 6. Markéta (1444–1491), abatyše v Seusslitzu
 7. Hedvika (31. 10. 1445 Míšeň – 13. 6. 1511 Quedlinburg), abatyše v klášteře Quedlinburg
 8. Alexandr (24. 6. 1447 Míšeň – 14. 9. 1447 tamtéž)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Saské vévodkyně
Narození v roce 1416
Úmrtí v roce 1486
Ženy
Úmrtí 12. února
Narození v Innsbrucku
Úmrtí v Altenburgu
Saské kurfiřtky
Habsburkové v 15. století